Juliusturm steht für:

 Juliusturm, Redewendung und finanzpolitischer Begriff für eine volle Staatskasse der Bundesrepublik Deutschland
 Juliusturm (Berlin), Turm der Zitadelle Spandau in Berlin-Haselhorst, Deutschland
 Juliusturm (Climont), Aussichtsturm in den Vogesen bei Urbeis, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Julius-Echter-Turm, nach Julius Echter von Mespelbrunn benannte Turmform

Siehe auch
 Julienturm